Het ATP-toernooi van Barcelona 2001 (met de officiële naam Open SEAT Godó) vond plaats van 23 tot en met 29 april 2001. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona